Die paralympische Bewegung der Schweiz wird von der Swiss Paralympic getragen. Sie ist die Dachorganisation aller Schweizer Sportverbände für paralympische und nichtparalympische Sportarten. Swiss Paralympic ist Swiss Olympic unterstellt.

Die erfolgreichsten Teilnehmer

Medaillenbilanz 
Mit bislang 221 errungenen Medaillen liegt die Schweiz auf Platz 24 im ewigen Medaillenspiegel der Paralympischen Sommerspiele und mit 153 auf Platz 8 an den Paralympischen Winterspiele. Die Schweizer Mannschaft kehrte von sämtlichen Teilnahmen mit mindestens einer olympischen Medaille zurück. Bis auf 3 Ausnahmen (1964 Tokio, 1968 Tel Aviv und 2006 Turin) gewann die Schweizer Mannschaft mindestens eine Goldmedaille.

Weblinks 
 Swiss Paralympic Committee
 Die 

Schweiz